Gautherin est le patronyme de plusieurs personnalités françaises :
 Jean Gautherin (1849-1890), sculpteur français,
 Pierre Edmé Gautherin (1770-1851), général de brigade français,
 Pierre Gautherin (1919-2001), réalisateur et scénariste français.

Homonymie de patronyme